Turniej bokserski mężczyzn w wadze ciężkiej był jedną z ośmiu konkurencji bokserskich rozegranych na VII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Antwerpii w 1920 roku. Turniej rozpoczął się 21, a zakończył 24 sierpnia. Zawodnicy boksowali w audytorium na terenie antwerpskiego ogrodu zoologicznego. W turnieju wzięło udział dziewięciu zawodników z siedmiu reprezentacji. Masa ciała zawodników musiała wynosić powyżej 79,378 kg. Złoto zdobył reprezentant Wielkiej Brytanii Ronald Rawson.

Wyniki

Bibliografia 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920